Цянь Ин (;  — ) — китайский государственный деятель, министр государственного контроля КНР (1954—1959).

Биография 
Член КПК с апреля 1927 года.

 1927 г. — руководитель отдела пропаганды КПК в провинции Гуандун,
 1928 г. — секретарь федерации профсоюза транспорта в Шанхае,
 1929 г. — на учёбе в Советском Союзе,
 1931 г. — на революционной партийной работе в округе Цяньцзян,
 1931—1932 гг. — секретарь КПК в Цяньцзяне,
 1932 г. — была арестована и отправлена в тюрьму.

После начала Второй Японо-китайской войны в 1937 г. освобождена и становится членом Рабочего комитета КПК провинции Хубэй,
 1937—1938 гг. — на партийной работе в комитете КПК провинции Хубэй,
 1939 г. — секретарь районных комитетов КПК в провинциях Хубэй и Хунань, Хубэй,
 1940 г. — представитель Южного бюро ЦК КПК в западной части провинции Сычуань,
 1941—1942 гг. — секретарь Юго-западного Рабочего комитета Южного бюро ЦК КПК,
 С апреля 1942 г. — работала п подполье,
 1943—1945 гг. — в году Центральной партийной школе КПК в Яньане.
 1946 г. — в руководстве Бюро ЦК КПК в Нанкине, начальник организационного отдела ЦК КПК Нанкина,
 1947—1949 гг. — в руководстве КПК в Шанхае, отвечает за организацию студенческого движения и работу с молодежью,
 1949—1952 гг. — первый заместитель заведующего организационным отделом ЦК КПК, заместитель секретаря Комиссии по проверке дисциплины, заведующий отделом по делам женщин ЦК КПК,
 1952—1954 гг. — заместитель директора и заместитель секретаря КПК Народной комиссии Госсовета КНР,
 1953—1955 гг. — заместитель секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины,
 1954—1959 гг. — министр государственного контроля КНР.

Зимой 1960 г. была арестована в ходе чистки в рамках Культурной революции.

В 1964—1965 гг. — второй секретарь провинциального комитета КПК в Гуйчжоу.

В январе 1965 г. была избрана депутатом ВСНП, однако по-прежнему подвергалась нападкам.

Уже после смерти, в марте 1978 г., была реабилитирована.

Источники 
http://baike.baidu.com/item/钱瑛/25326

Министры контроля КНР
Члены Коммунистической партии Китая